Twee stadsdelen van Berlijn (district Treptow-Köpenick):
Berlin-Niederschöneweide
Berlin-Oberschöneweide
Twee stations in Berlin-Niederschöneweide:
Station Berlin-Schöneweide, spoorweg- en S-Bahnstation
Betriebsbahnhof Schöneweide, S-Bahnstation en spoorwegwerkplaats